Die 1. Division 1971 war die 26. Saison, welche vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Sie begann am 3. April 1971 und endete am 7. November 1971. Titelverteidiger war B 1903 Kopenhagen.

Modus 
Zwölf Teams spielten in der Liga in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Der Tabellenführende nach Saisonende war dänischer Meister. Die beiden Letzten stiegen in die 2. Division ab.

Bei Punktgleichheit entschied ab dieser Saison anstelle des Torquotienten die Tordifferenz.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

1971
Danische 1 Division 1971